Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Open GDF Suez 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 25. bis 27. Januar 2014 stattfand. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Paris